

Patronyme 

 Carlos Castillo Armas (1914-1957), homme politique guatémaltèque ;
 Erick de Armas (1965-), écrivain et médecin cubain ;
 Jose De Armas (1981-), joueur de tennis vénézuélien ;
 José de Armas y Cárdenas (1866-1919), écrivain cubain ;
 Luis F. de Armas (1945-), arachnologiste cubain ;
 Tony Armas, Jr. (1978-), joueur vénézuélien de baseball ;
 Ana de Armas (1988-), comédienne cubaine ;
 Ximena Armas (1946-), artiste peintre chilienne.

Ethnies 	
 Armas, groupe ethnique de la boucle du Niger.
 Armas, groupe ethnique de Colombie.